Фејсбук месенџер, услуга размене тренутних порука
 Виндоус лајв месенџер, програм који служи за слање брзих порука преко интернета
 Месенџер (свемирска сонда), свемирска летелица агенције НАСА